

Runda zasadnicza

I runda

1. kolejka (3-4 września 2011)

2. kolejka (10-11 września 2011)

3. kolejka (17-18 września 2011)

4. kolejka (24-25 września 2011)

5. kolejka (1-2 października 2011)

6. kolejka (8-9 października 2011)

7. kolejka (15-16 października 2011)

8. kolejka (22-23 października 2011)

9. kolejka (29-30 listopada 2011)

10. kolejka (12-13 listopada 2011)

11. kolejka (19-20 listopada 2011)

II runda

12. kolejka (26-27 listopada 2011)

13. kolejka (3-4 grudnia 2011)

14. kolejka (10-11 grudnia 2011)

15. kolejka (17-18 grudnia 2011)

16. kolejka (4-5 lutego 2012)

17. kolejka (11-12 lutego 2012)

18. kolejka (18-19 lutego 2012)

19. kolejka (25-26 lutego 2012)

20. kolejka (3-4 marca 2012)

21. kolejka (7 marca 2012)

22. kolejka (10 marca 2012)

Play-off

Ćwierćfinał

23. kolejka (17-18 marca 2012) 

 Ze względu na występy Vive Targi Kielce w Lidze Mistrzów oba kluby ustaliły, że pierwszy mecz zostanie rozegrany w Legnicy, natomiast rewanżowy w Kielcach.

24. kolejka (24-25 marca 2012) 

 Ze względu na występy Vive Targi Kielce w Lidze Mistrzów oba kluby ustaliły, że pierwszy mecz zostanie rozegrany w Legnicy, natomiast rewanżowy w Kielcach.

25. kolejka (28 marca 2012)

Półfinał

26. kolejka (21 kwietnia 2012)

27. kolejka (32 kwietnia 2012)

28. kolejka (28 kwietnia 2012)

29. kolejka (29 kwietnia 2012)

30. kolejka (2 maja 2012)

Miejsca 5-8

26. kolejka (21-22 kwietnia 2012)

27. kolejka (28-29 kwietnia 2012)

Finał

31. kolejka (12 maja 2012)

32. kolejka (13 maja 2012)

33. kolejka (19 maja 2012)

34. kolejka (20 maja 2012)

35. kolejka (23 maja 2012)

Miejsca 3-4

31. kolejka (12 maja 2012)

32. kolejka (13 maja 2012)

33. kolejka (19 maja 2012)

34. kolejka (20 maja 2012)

35. kolejka (23 maja 2012)

Miejsca 5-6

28. kolejka (12-13 maja 2012)

29. kolejka (19-20 maja 2012)

Miejsca 7-8

28. kolejka (12-13 maja 2012)

29. kolejka (19-20 maja 2012)

Miejsca 9-12

III runda

23. kolejka (17-18 marca 2012)

24. kolejka (24-25 marca 2012)

25. kolejka (27 marca 2012)

IV runda

26. kolejka (14-15 kwietnia 2012)

27. kolejka (21 kwietnia 2012)

28. kolejka (28 kwietnia 2012)

Bibliografia 
 

Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn (2010/2011)